Niemcy:
 Absberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen

Osoby:
 Thomas von Absberg – niemiecki raubritter

Inne:
 Absberg – ród
 Absberg – zamek